Arredondo ist der Name von:

 Arredondo (Kantabrien), Gemeinde in Kantabrien, Spanien
 Arredondo (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arredondo Colonia (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Arredondo ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Herrera Arredondo (* 1970), mexikanischer Fußballtorhüter
 Enrique Mejía Arredondo (1901–1951), dominikanischer Komponist und Dirigent
 Inés Arredondo (1928–1989), mexikanische Schriftstellerin
 José Arredondo (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 José Andrés Corral Arredondo (1946–2011), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Julián Arredondo (* 1988), kolumbianischer Radrennfahrer
 Luis Arredondo (* 1952), mexikanischer Judoka
 Manuel Arredondo y Pelegrín († 1821), Vizekönig von Peru
 Maria Arredondo (* 1985), norwegische Sängerin
 Nicolas Arredondo (* 1950), mexikanischer Boxer
 Nicolás Antonio de Arredondo (1726–1802), Vizekönig des Río de la Plata
 Oscar Arredondo (1918–2001), kubanischer Paläontologe
 Ray Arredondo (* 1950), US-amerikanischer Sportschütze
 René Arredondo (* 1944), mexikanischer Judoka
 Rene Arredondo (* 1961), mexikanischer Boxer
 Ricardo Arredondo (1949–1991), mexikanischer Boxer
 Sonia Arredondo (* 1947), mexikanische Fechterin